Lokomotiva Karlovy Vary je sportovní spolek sdružující několik sportovních klubů:

 BK Lokomotiva Karlovy Vary – basketbalový tým založený roku 1952
 TK Lokomotiva Karlovy Vary – tenisové sdružení založené roku 1952
 TJ Lokomotiva šerm – šermířský oddíl
 FC Lokomotiva Karlovy Vary – fotbalový klub hrající Karlovarský krajský přebor